Palazzo Guicciardini Corsi Salviati – a Firenze
 Palazzo Portinari-Salviati – a Firenze
 Palazzo Salviati – a Giulianello (l'unica frazione di Cori in provincia di Latina)
 Palazzo Salviati – a Pisa
 Palazzo Salviati – a Roma
 Palazzo Salviati – a Venezia
 Palazzo Salviati-Quaratesi – a Firenze
 Palazzo Salviati – detto il Palazzaccio a San Giovanni Valdarno in provincia di Arezzo